Bolesław III Krzywousty – władca Polski 1102–1138
 Bolesław III Rudy – książę czeski 999–1003
 Bolesław (Bolko) III Rozrzutny (Hojny, Szczodry) – książę różnych księstw śląskich w latach  1296–1352 (Legnica, Brzeg, Wrocław, Namysłów) oraz przejściowo książę kaliski i opawski
 Bolesław III płocki – 1336–1351
 Bolko (Bolesław) III opolski (strzelecki) – książę opolski 1356–1370, książę strzelecki 1370–1382
 Bolko (Bolesław) III ziębicki – książę ziębicki 1358–1410, książę gliwicki 1369–1373

Zobacz też 
 Bolesław I
 Bolesław II
 Bolesław IV
 Bolesław V
 Bolesław – imię